Оливье Вебер (; род. 12|6|1958, Монлюсон, Франция) — французский писатель.

Биография 
Оливье Вебер - французский писатель, звезда мировой журналистики, пожалуй, самый известный военный корреспондент, который в течение 25 лет освещал практически все военные конфликты, в том числе в Центральной Азии, Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Ираке, защитник прав человека, посол Франции в ООН.  Вебер обладатель многих престижных национальных и международных наград  в области литературы и журналистики, в частности за свои рассказы об Афганистане и за его книги о войне. 25 его романов и книг переведены на все основные мировые языки (кажется, кроме русского). Преподает в Институте политических исследований Парижа, является президентом премии Джозефа Кесселя.
Организатор и участник  многих гуманитарных миссий в Центральной Азии и Афганистане Оливье Вебер известен своей правозащитной деятельностью, особенно в борьбе против торговли людьми. Публикация его книги о детском рабстве в Судане после тайной поездки на юг страны привела к  международному расследованию ООН в Хартуме.
С 2003 по 2006 год он является членом COAHU (Совета по ориентации чрезвычайных гуманитарных действий) при  Министерстве иностранных дел Франции.

В 2004-2005 годах организует научную и культурную миссию Юнеско  «На Шелковом Пути» в результате которой был создан ряд документальных фильмов и в частности фильм «В поисках утраченных сокровищ Афганистана».
С 2005 по 2007 год является членом  редакционной комиссии журнала Humanitair, создает документарный фильм фильм  «Война и здоровье» и публикует книгу «Гуманитарные деятели».

Организатор симпозиума «Человечество в опасности» в Институте политических исследований в декабре 2006 года, вместе с Роном Брауманом публикует книгу «Критика гуманитарного разума» - справочник о новых направлениях гуманитарной деятельности на международной сцене.
В 2005 году он стал директором, а затем вице-президентом AMI (Международной медицинской помощи), но в июне 2008 года уходит от административной деятельности, чтобы снова посвятить себя литературе и журналистике.
В 2013 году на канале France Culture запускает программу «Писатели на войне» героями которой стали Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон, Джозеф Кессель, Джон Стейнбек и Вассилий Гроссман. Пишет биографии Джозефа Конрада, Джозефа Кесселя, Люсьена Бодара, Эллы Майарт и Джека Лондона.
В 2014, 2015 и 2017 годах с гуманитарными миссиями вновь возвращается в Ирак и Курдистан.

Библиография 
 Voyage au pays de toutes les Russies,  изд. Quai Voltaire (1992)
 French doctors,  изд. Robert Laffont (1995)
 La route de la drogue, изд. Arléa  (1996)
 Lucien Bodard, un aventurier dans le siècle,  изд. Plon (1997)
 Les enfants esclaves,  изд. Mille et une nuits (1999)
 On ne se tue pas pour une femme,  изд. Plon (2000)
 La mémoire assassinée,  изд. Mille et Une Nuits (2001)
 Le faucon afghan : un voyage au pays des talibans,  изд. Robert Laffont (2001)
 Humanitaires,  изд. Le Félin (2002)
 Je suis de nulle part,  изд. Payot (2003)
 Le grand festin de l’Orient,  изд. Robert Laffont (2004)
 Routes de la soie, изд. Mille et une nuits (2004)
 Kessel, le nomade éternel,  изд. Arthaud (2006)
 La bataille des anges,  изд. Albin Michel (2006)
 La mort blanche,  изд. Albin Michel (2007)
 Sur les routes de la soie,  изд. Hoëbeke (2007)
 J'aurai de l'or,  изд. Robert Laffont (2008)
 Le Tibet est-il une cause perdue?,  изд. Larousse (2008)
 Conrad, le voyageur de l'inquiétude,  изд. Flammarion-Arthaud (2011)
 Le Barbaresque,  изд. Flammarion (2011)
 Les Impunis,  изд. Robert Laffont (2013)
 La Confession de Massoud,  изд. Flammarion (2013)
 L'Enchantement du monde,  изд. Flammarion (2015)
 Frontières,  изд. Paulsen (2016)
 Jack London, l'appel du grand ailleurs,  изд. Paulsen (2016)
 Frontières  изд. Paulsen (2016)
 Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel,  изд. Plon (2019)
 Si je t'oublie Kurdistan, изд. L'Aube (2020)
 L'Arrière-pays, изд. Calmann-Lévy (2020)
 Au Royaume de la lumière, изд. Plon-Terre Humaine (2021).

Писатели Франции XX века
Писатели Франции XXI века
Писатели-путешественники
Военные корреспонденты
Лауреаты премии Альбера Лондра
Выпускники Университета Сан-Франциско